Conspicuum är ett släkte av plattmaskar. Conspicuum ingår i familjen Dicrocoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Conspicuum